Il singolare del torneo di tennis BCR Open Romania 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jürgen Melzer che ha battuto in finale Filippo Volandri 6–1, 7–5.

Teste di serie

  Dmitrij Tursunov (secondo turno)
  Florent Serra (quarti di finale)
  Carlos Moyá (quarti di finale)
  Gilles Simon (secondo turno)

 Filippo Volandri (finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Florian Mayer (quarti di finale)
 Paul Henri Mathieu (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BCR Open Romania 2006
ATP Tour 2006